Universal kan henvise til flere ting:

 Universel, adjektiv
 Almenbegreb, også kaldet Universalie

Virksomheder 
 NBC Universal, amerikansk firma
 Universal Studios, stort amerikansk mediekonglomerat
 Universal Corporation, amerikansk tobakproducent
 Universal Airlines, nu-nedlagt luftfartsselskab fra Georgetown, Guyana
 Universal Airlines (USA), nu-nedlagt luftfartsselskab fra Ypsilanti, Michigan
 Universal Helicopters, helikoptertransport-firma
 Universal-træningsmaskiner markedsført af Universal Gym Equipment
 Universal (spilfirma), computerspilfirma hovedsageligt aktivt i 1980'erne
 Universal Genève, schweizisk urproducent

Musik 
 Universal Music Group, større pladeselskab grundlagt i 1924
 Universal Records, et pladeselskab ejet af Universal Music Group, grundlagt i 1995
 XHFO-FM, "Universal Stereo", Mexico City-radiostation, grundlagt i 1979
 "The Universal", en rocksang fra 1995 af det engelske band Blur
 Universal (Orchestral Manoeuvres in the Dark-album), et album fra 1996 af Orchestral Manoeuvres in the Dark
 Universal (YFriday-album), et album fra 2006 af YFriday
 Universal (Troll-album), et album fra 2001 af Troll
 Universal (Móa-Album), et album fra 1999 af Móa.

Steder 
 Universal (Indiana), en by i USA

Religiøst 
 Katolicismen, hvis navn kommer fra græsk καθολικος = "universel"

Teknologi 
 Mac Universal, et projekt der har som mål at lade software fungere på flere platforme uden at behøve andre kernen på et styresystem.
 "Universal remote" eller "universal fjernbetjening", en fjernbetjening der fungerer til flere apparater
 HTC Universal, en PDA-model fra det taiwanesiske firma High Tech Computer

Se også 
 Universet
 Universalisme

Fodnoter 

